Szwajcaria:
 Tumleastga – retoromańska nazwa doliny Domleschg
 Tumleastga – retoromańska nazwa gminy Domleschg